Solleder ist der Familienname von:

 Emil Solleder (1899–1931), deutscher Extremkletterer und Bergführer
 Erwin Solleder (1946–…), österreichischer Fußballspieler
 Fridolin Solleder (1886–1972), bayerischer Archivar
 Josef Solleder (* 1952), österreichischer Fußballspieler
 Max Solleder  (1894–1966), deutscher Jurist und Politiker (CSU)
 Reinhold Solleder (* 1961), österreichischer Fußballspieler